Barbadillo puede referirse a:

Localidades 
 Barbadillo, municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Barbadillo de Herreros, localidad y municipio de la provincia de Burgos, España.
 Barbadillo del Mercado, localidad y municipio de la provincia de Burgos, España.
 Barbadillo del Pez, localidad y municipio de la provincia de Burgos, España.

Personalidades 
 Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (1581-1635), narrador, dramaturgo y poeta español perteneciente al barroco del Siglo de Oro.
 Francisco Antonio de Barbadillo y Vitoria (1670-1726), abogado y político español, gobernador del Nuevo Reino de León. 
 Geronimo "Patrulla" Barbadillo González,  futbolista peruano. 
 Guillermo Barbadillo, futbolista peruano.
 Manuel Barbadillo (1929 -2003), pintor español.  
 Tomás Barbadillo Delgado, alcalde de Sanlúcar de Barrameda y procurador en las Cortes Españolas.

Empresas 
 Bodegas Barbadillo, S.L., de Sanlúcar de Barrameda.